Florianikirche ist der Name folgender Kirchen, die nach dem heiligen Florian benannt sind:

Deutschland 
 St. Florian (Attenham), Bayern
 St. Georg und Florian (Reicholzried) in Dietmannsried, Bayern
 St. Florian (Fraunberg), Bayern
 St. Florian (Greimelberg) in Frasdorf, Bayern
 Wieskapelle St. Florian in Gerzen-Lichtenhaag, Bayern
 St. Florian (Riem), München, Bayern
 St.-Florian-Kirche (Sillenstede) in Schortens, Niedersachsen
 St. Maria und Florian (Waltenhofen), Bayern
 St.-Florian-Kirche (Burhafe) in Wittmund, Niedersachsen
 St. Florian (Funnix) in Wittmund, Niedersachsen

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Rudersdorf
 Pfarrkirche Tobaj
 Pfarrkirche Winden am See
 Filialkirche Bubendorf im Burgenland

Kärnten
 St. Florian (Bad Bleiberg)
 Pfarrkirche Rinkenberg
 Filialkirche St. Florian ob Mannsberg
 Pfarrkirche Viktring-Stein
 Pfarrkirche St. Florian in Gunzenberg
 St. Florian (Gloggnitz)

Niederösterreich
 Pfarrkirche Buchbach
 Pfarrkirche Gallbrunn
 Pfarrkirche Oberaspang
 Pfarrkirche Pottenhofen
 Pfarrkirche Wösendorf
 Pfarrkirche Zell an der Ybbs
 Filialkirche Kienberg
 Marchdammkapelle

Oberösterreich
 Pfarrkirche Neumarkt im Hausruckkreis
 Pfarrkirche St. Florian am Inn
 Pfarrkirche Steinbach am Ziehberg
 Katholische Pfarrkirche Wallern an der Trattnach
 Filialkirche St. Florian bei Helpfau
 Florianikapelle Pöndorf

Salzburg
 Pfarrkirche Ebenau

Steiermark
 Florianikapelle (Fehring)
 Pfarrkirche Eggersdorf bei Graz
 Florianikirche (Graz)
 Florianikapelle (Graz)
 Pfarrkirche hl. Florian (Groß Sankt Florian)
 Pfarrkirche Kirchberg an der Raab
 Pfarrkirche Rettenegg
 St. Florian (Straden)
 Pfarrkirche Unterrohr
 Filialkirche Aigen im Ennstal

Tirol
 Pfarrkirche Untertilliach
 Bachkapelle St. Florian

Wien
 Alte Pfarrkirche Matzleinsdorf (Wien) (1725–1965)
 Pfarrkirche St. Florian (Wien) (seit 1961)

Polen 
 Floriankapelle (Bystrzyca Kłodzka)
 St. Florian (Matzkirch)
 Floriankapelle (Rożniątów)
 St. Florian (Żywocice)

Slowenien 
 St.-Florians-Kirche (Ljubljana)

Tschechien 
 St. Florian (Držovice)
 Wallfahrtskapelle St. Florian im Moravský Krumlov

Liste (Kirchen nach Patrozinium)